Grieskirchen (district)
 Grieskirchen (gemeente)